Windhaag bei Freistadt, gemeente in Opper-Oostenrijk
 Windhaag bei Perg, gemeente in Opper-Oostenrijk